Thomas Davenport (1802–1851) – amerykański kowal, autor patentu na silnik prądu stałego
 Thomas Davenport (ur. 1982) – amerykański dominikanin, fizyk, filozof nauki